Steinkopf est le nom de famille d'une dynastie de peintres allemands des  et , actifs à Stuttgart.

 Johann Friedrich Steinkopf,(1737-1825),
 Gottlob Friedrich Steinkopf, (1778-1860), fils du précécent,
 Julius Steinkopf (1815-1892), fils du précédent,
 Maria Steinkopf, (active au ), fille de Gottlob Friedrich Steinkopf.

Homonymie de patronyme